Isola puede referirse a:

 Isola, población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Niza y cantón de Saint-Étienne-de-Tinée
 Isola d'Asti, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia
 Isola (álbum), álbum lanzado en 1997 por la banda sueca Kent
 Isola (Misisipi), pueblo del Condado de Humphreys, Misisipi, Estados Unidos